Istantanea – tipo di stampa fotografica che permette di ottenere fotografie in tempo relativamente breve
Istantanea – applicazione sviluppata dalla Apple Computer usata per catturare schermate

Altri progetti